Центр ветряной энергии Альта () — крупная ветроэлектростанция, расположенная на горном перевале  в штате Калифорния, США. По состоянию на 2017 год, установленная мощность в 1,55 ГВт делает эту электростанцию одной из самых мощных электростанций этого типа в мире и в США.

Станция находится на стадии строительства и добавления новых турбин. Проектная мощность, которую предполагается достичь к концу 2019 года, составляет 1,7 ГВт, планы по максимальному увеличению установленной мощности составляют 3 ГВт.

См. также 
 Пустыня Мохаве
 Ветроэнергетика США
 Ветроэлектростанция

Примечания

Ссылки 
  Mojave Desert Blog
 ALTA WIND ENERGY CENTER — крупнейшая ветроэлектростанция США

Альта
Альта
Здания и сооружения, построенные в 2010 году
Керн (округ)